Sommerberg ist der Name von geographischen Objekten:

Berge und Erhebungen:
 Baden-Württemberg
 Sommerberg (Bad Wildbad, Berg), im Schwarzwald bei Bad Wildbad, Landkreis Calw – mit Sommerbergbahn
 Bayern
 Sommerberg (Bayerischer Wald, Elisabethszell) (815 m), im Bayerischen Wald bei Elisabethszell (Haibach), Landkreis Straubing-Bogen
 Sommerberg (Bayerischer Wald, Haibach) (669 m), im Bayerischen Wald bei Sommerberg (Haibach), Landkreis Straubing-Bogen
 Sommerberg (Spessart) (466,0 m), im Spessart bei Kleinkahl, Landkreis Aschaffenburg
 Hessen
 Sommerberg (Taunus) (460,8 m), im Taunus bei Riedelbach (Weilrod), Hochtaunuskreis
 Nordrhein-Westfalen
 Sommerberg (Eggegebirge) (369,7 m), im Eggegebirge bei Altenbeken, Kreis Paderborn
 Rheinland-Pfalz
 Sommerberg (Haardt) (501,9 m), Nebengipfel der Hohen Loog in der Haardt (Pfälzerwald) im Gebiet des kreisfreien Neustadt an der Weinstraße
 Thüringen
 Sommerberg (Gießübel) (755,9 m), Nebengipfel des Schwefelkopfes bei Gießübel (Schleusegrund), Landkreis Hildburghausen
 Sommerberg (Steinbach) (711,5 m), Nebengipfel des Schmiedswiesenkopfes bei Steinbach (Schleusegrund), Landkreis Hildburghausen
 Sommerberg (Suhl) (655,6 m), im Kleinen Thüringer Wald beim kreisfreien Suhl
 Sommerberg (Sitzendorf) (493,0 m), im Thüringer Schiefergebirge, bei Sitzendorf, Landkreis Saalfeld/Rudolstadt

Ortschaften:
 Sommerberg (Bad Wildbad, Ortsteil), Ort im zentralen Stadtteil von Bad Wildbad, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Sommerberg (Braunsbach), Weiler im Ortsteil Steinkirchen der Gemeinde Braunsbach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Sommerberg (Haibach), Weiler der Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Sommerberg (Wipperfürth), Ortsteil der Stadt Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Sommerberg (Gemeinde Aschach), Ortschaft der Gemeinde Aschach an der Donau, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Sommerberg (Gemeinde St. Margarethen), Ortsteil von St. Margarethen an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark

Sonstiges:
 Haus Sommerberg, Rösrath 
 Schloss Sommerberg in Wiesbaden-Frauenstein, Hessen
 Sommerberg bei Frauenstein, Naturschutzgebiet in Wiesbaden, Hessen
 Sommerberg (Naturschutzgebiet), bei Häfnerhaslach (Sachsenheim), Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Zeche Sommerberg, Bergwerk

Sommerberg steht auch für:
 spezieller Ablaufberg für ablaufende Wagen

Siehe auch:
 Sommerburg
 Sommersberg